DAX, índex borsari d'Alemanya 
 Dax  o Dacs , municipi francès al departament de Landes (regió d'Aquitània)
 Ange Jean Michel Bonaventure Dax de Cessales d'Axat (Bulaternera, 1767 - castell de Saint Georges de Venejan, Gard, 1847)
 Bisbat d'Aire-Dax, seu de l'Església Catòlica a França 
 Cantó de Dax-Nord
 Cantó de Dax-Sud
 Districte de Dax
 Erzi Dax, personatge fictici de Star Trek: Deep Space Nine en l'univers de Star Trek interpretat per l'actriu Nicole de Boer 
 Jadzia Dax, trill de Star Trek: Deep Space Nine de l'univers fictici de Star Trek interpretat per l'actriu Terry Farrell 
 US Dax o Union Sportive Dacquoise, club poliesportiu de la ciutat occitana de Dacs, al departament de Lanas 
 Vescomtat de Dax, jurisdicció feudal de Gascunya centrada a la ciutat de Dacs